Tây Ninh (provincie), een provincie in Vietnam.
 Tây Ninh (thị xã), thị xã in provincie Tây Ninh.
 Tây Ninh (Thái Bình), een xã in district Tiền Hải, provincie Thái Bình.